A 2022-es Formula Regionális Európa-bajnokság a széria negyedik idénye volt és a második mióta egybeolvadt a Formula Renault Európa-kupával. Ez a konstrukció megfelelt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Formula–3-as géposztály előírásainak. A bajnokság olasz irányítás alatt futott.

A címvédő a svájci Grégoire Saucy volt, aki az FIA Formula–3 bajnokságban az ART csapatánál folytatta pályafutását. Az egyéni bajnok a Prema Racing versenyzője, a svéd Dino Beganovic lett, aki 40 pontos előnnyel végzett az élen. A konstruktőri tabellát az olasz Prema Racing zárta elsőként.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
A naptárat 2021. október 25-én hozták nyilvánosságra.

Eredmények

Pontrendszer

Versenyzők

Csapatok 
Egy csapat számára legfeljebb két versenyző szerezhet pontokat.

Megjegyzések 
 - Romnan Bilinski lengyel-brit pilóta, aki az első 7 fordulóban brit licencel versenyzett, majd lengyelre váltott
 -  Mihael Belov orosz pilóta, de az orosz invázió szankciói miatt csak a semleges (FIA) zászló alatt versenyezhetett.
 - Kirill Smal eredetileg a KIC Motorsport csapatában indult volna, de az orosz invázió miatt még a szezon előtt visszalépett.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula Regionális